Pieces, Part One es el nombre del quinto álbum de estudio de la banda surcoreana de K-pop/hip hop Epik High. Fue lanzado el 17 de abril de 2008, y como suele ser costumbre en las producciones de la banda, contiene varias colaboraciones con otros artistas tales como la cantante Younha y las bandas Dynamic Duo y TBNY. De este álbum se han extraído los sencillos One, Breakdown y 우산.

Lista de canciones 
 Be
 Breakdown
 서울, 1:13 AM [Short Piece]
 One (con Jisun de Loveholic)
 연필깎이 (con Kebee)
 Girl (con Jinbo)
 Slave [Short Piece]
 The Future (con Yankie de TBNY)
 20 Fingers [Short Piece]
 Ignition (con Na Yoon-Kwon)
 Eight by Eight (con Dynamic Duo, Dok2, Double K y TBNY)
 Décalcomanie (Mithra Jin Solo)
 Icarus Walks [Short Piece]
 낙화 (落花) (Tablo Solo)
 우산 (con Younha)
 당신의 조각들 (con Jisun de Loveholic)
 Breakdown (Supreme Mix)
 One (Planet Shiver Remix)

Enlaces externos 
 Epik High | Sitio Oficial del Grupo (En coreano)
 WOOLLIM Entertainment | Sitio Oficial de la disquera (En coreano)

Álbumes de 2007
Álbumes de Epik High